Regno Unito
 Birtley – parrocchia civile del Northumberland
 Birtley – paese del Tyne and Wear